Georges Wallace (1906-2003), homme politique britannique.
 George Wallace (1919-1988)  homme politique américain.
 George D. Wallace (1917-2005), souvent crédité George Wallace, acteur américain.
 George Wallace (1952-) acteur américain.

George Wallace (téléfilm) (1997)

Voir aussi 
 Georg Wallace (1804-1890), homme politique norvégien